Frédéric Bauduer est un enseignant, un docteur en médecine, spécialiste en hématologie et docteur en anthropologie biologique au centre hospitalier de Bayonne.

Biographie 
Il travaille comme médecin hématologue au C.H.C.B (Centre hospitalier de la Côte Basque) et coordonnateur de département d'hématologie et maladie du sang.
Il est professeur à l'université de Bordeaux, enseigne sur des sujets variés notamment l'alimentation à la préhistoire, le biomimetisme (animal, pas végétal parce que ça c'est Professeur Badoc qui le fait), les grandes avancées médicales, la médecine égyptienne et les avancées en génétique
Il est membre du groupe de recherche HIPVAL où il est responsable des prélèvements sanguins et de l'extraction d'ADN ainsi que l'analyse des polymorphismes classiques.

Contributions 
Étude anthropologique des Basques à partir de l'hématologie et de certaines pathologies hématologiques de transmission génétique (2003). Université de la Méditerranée -Aix-Marseille II 

Actes du VII colloque européen d'anthropologie alpine (2004). Le corps humain et la haute altitude : de la physiologie à l’anthropologie.

Œuvres

Livres 
 Les plasmocytomes extra-squelettiques [Texte imprimé] : à propos d'un cas à localisations secondaires multiviscérales asynchrones traité au Centre François Baclesse ; approche biopathologique et revue de la littérature, 1989, 362 pages
 Contribution à l'étude anthropobiologique des Basques à partir de l'hémotypologie et de certaines pathologies hématologiques de transmission génétique, 2003, 330 pages
 Épidémiologie des infections bactériennes diagnostiquées sur des prélèvements sanguins dans le service d'hématologie du centre hospitalier de la côte basque, Hervé Gachies, Frédéric Bauduer, 2004, 208 pages.
 Histoire de l'hémophilie et de ses traitements, préfacée par Meyer-Michel Samama, Frédéric Bauduer, Bayer Schering Pharma.
 Éléments d'anthropologie biologique, Ellipses Marketing, 2013, 128 pages, .
 Histoires des maladies et de la médecine, Paris, Ellipses, collection « Sciences humaines en médecine », 2017.

Articles 
 Études sur l'anthropologie biologique des Basques, Édition : Bulletin du Musée Basque, 2006, Hors série : Territoires et vies, 5-18
 Professionnalisme et rugby de haut niveau : approche anthropobiologique, Monchaux C., Mathieu J.P. Édition : Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 2006, 18, 103-111
 Histoire de l’anthropologie biologique de la population basque : de l’empirisme à la génétique moléculaire, Édition : Histoire des sciences médicales, 2008,42, 123-130

Articles sur le Bulletin du Musée basque 
 La chasse à la palombe aux filets verticaux (pantières) : une activité particulière de l'ouest pyrénéen, Numéro 171 du BMB (Bulletin du Musée Basque), 2008, page 61;
 La fièvre jaune au Pays Basque au XIX siècle, histoire d'une maladie importée, Numéro 178 du BMB, 2011, page 39;
 L'odyssée sportive et professionnelle nord-américaine de Richard Tardits, Numéro 172 du BMB, 2008, page 129;
 Quelques réflexions sur le rugby en Iparralde à l’ère de la professionnalisation, Numéro 170 du BMB, 2008, page 3-18.

En anglais 
 Distribution of the C282Y and H63D polymorphisms in hereditary hemochromatosis (HH) patients from the French Basque Country (FBC), Bauduer F., Scribans C.,Degioanni A., Renoux M., Dutour O. Édition : Annals of hematology, 2005, 84, 99-102
 Genetic hematology of French Basques: recent data about this peculiar Pyrenean people, Bauduer F., Degioanni A., Dutour O. Édition : International Journal of Anthropology 2005, 21, 389-401
 Factor V Leiden, prothrombin 20210A, methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) 677T and population genetics, Bauduer F., Lacombe D. Édition : Molecular Genetics and Metabolism 2005, 86, 91-99
 The Basques: review of population genetics and mendelian disorders, Bauduer F., Feingold J., Lacombe D. Édition : Human biology 2005, 77, 609-627
 Characterization of seven novel mutations causing factor XI deficiency, Zucker M.,Zivelin A., Landau M., Salomon O., Kenet G., Bauduer F., Samama M., Conard J.,Denninger M.H., Hani A.S., Berruyer M., Feinstein D., Seligsohn U. Édition : Haematologica 2007, 92, 1375-1380
 DNA-based typing of Kell, Kidd, MNS, Dombrock, Colton and Yt blood groupsystems in the French Basques, Touinssi M., Chiaroni J., Degioanni A., Granier T.,Dutour O., Bailly P., Bauduer F. Édition : American Journal of Human Biology 2008,20, 308-311
 The use of medical genetics polymorphisms in the field of population history – Some hypotheses from a peculiar European population: the Basques, Bauduer F.,Degioanni A., Dutour O. Édition : Human biology, 2009, 81, 23-42.

Participations 
Particularités génétiques des Basques : applications et liens éventuels avec la langue (2005). Les Basques : données génétiques actuelles et applications dans le domaine de l’hématologie

Café des sciences à Bayonne (2006)

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en 1960
Naissance à Tarbes
Médecin français du XXe siècle
Personnalité liée aux Pyrénées-Atlantiques
Médecin français du XXIe siècle